

Toponymes 
 Vlora, une ville portuaire et station balnéaire d’Albanie.

Personnalités 
 Vlora Bedeti, judoka slovène né le .

Navires 
 Le Vlora, cargo connu pour avoir dévarqué  à Bari le .

Voir aussi